Selknam, un peuple amérindien ;
 Selknam, une langue amérindienne ;
 Selknam, un club de rugby à XV au Chili.